Жабница може бити:
 Жабница, насеље у општини Брезовица, Република Словенија
 Жабница, насеље у општини Крањ, Република Словенија
 Жабница, насеље у општини Фаркашевац, Загребачка жупанија, Република Хрватска